El término Le voyage dans la lune puede hacer referencia a:

 Viaje a la Luna, película francesa de 1902, en blanco y negro, muda y de ciencia ficción dirigida por Georges Méliès;
 Le voyage dans la lune (opereta), opereta de 1875 con música de Jacques Offenbach.